Aeroporto di Bruxelles-National – principale aeroporto del Belgio
Aeroporto di Charleroi-Bruxelles Sud – aeroporto che serve la città di Charleroi, e la zona sud di Bruxelles situato a circa 45 km dalla capitale belga.